Aaron Sorkin – drammaturgo, sceneggiatore, produttore televisivo, attore e regista statunitense
 Arleen Sorkin – attrice e doppiatrice statunitense
 Roman Sorkin – cestista israeliano